Shiso bezeichnet:
 Perilla, eine Art aus der Familie der Lippenblütler.

Shisō bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo: Shisō (Hyōgo)
 den alternativen Namen des japanischen Lehens Yamazaki (Han)